

Царевець () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Свиштов.
 Царевець () — село в Врачанській області. Входить до складу общини Мездра.
 Царевець () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Добричка.
 Царевець () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирджалі.
 Царевець () — середньовічна фортеця поблизу Велико-Тирново.